Als Bundesminister werden bestimmte Mitglieder einer Bundesregierung bezeichnet, im Einzelnen:
 Bundesminister (Deutschland), die Mitglieder der deutschen Bundesregierung neben dem Bundeskanzler
 Bundesminister (Österreich), die Mitglieder der österreichischen Bundesregierung einschließlich des Bundeskanzlers

Siehe auch: